Белору́сская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств мира.

Белоруссия 
 Белорусская улица — улица в Минске.

Казахстан 
 Белорусская улица — улица в Алма-Ате.

Киргизия 
 Белорусская улица — улица в Бишкеке.

Россия 
 Белорусская улица — улица в Брянске.
Белорусская улица — улица в посёлке Борисково Приволжского района Казани
 Белорусская улица — улица в Краснодаре.
 Белорусская улица — улица в Красноярске.
 Белорусская улица — улица в Липецке.
 Белорусская улица — улица в Новороссийске.
 Белорусская улица — улица в Петрозаводске.
 Белорусская улица — улица в Пыталове.
 Белорусская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Белорусская улица — улица в Самаре.
 Белорусская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Белорусская улица — улица в Стерлитамаке.
 Белорусская улица — улица в Уфе.
 Белорусская улица — улица в Чите.

Словакия 
 Белорусская улица — улица в Братиславе.
 Белорусская улица — улица в Михаловцах.

Украина 
 Белорусская улица — улица в Донецке.
 Белорусская улица — улица в Запорожье.
 Белорусская улица — улица в Киеве.
 Белорусская улица — улица в Луганске.
 Белорусская улица — улица в Одессе.
 Белорусская улица — улица в Черновцах.